Seventh Avenue – ulica na Manhattanie
 Seventh Avenue – dzielnica w Newark
 Seventh Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Brighton Line
 Seventh Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Culver Line
 Seventh Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Queens Boulevard Line
 Seventh Avenue – niemiecki zespół muzyczny